Bieg na 3000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 17 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Rosjanka Swietłana Bażanowa.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994